Folklore, alles wat een volk creëert of heeft gecreëerd
 Folklore (16 Horsepower)), album van de Amerikaanse band 16 Horsepower uit 2002
 Folklore (Nelly Furtado), album van de Canadese zangeres Nelly Furtado uit 2003
 Folklore (Big Big Train), album van de Engelse band Big Big Train uit 2016
 folklore (Taylor Swift), album van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift uit 2020